Побладорес де Мексико има више значења:

 Побладорес де Мексико (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Побладорес де Мексико, Франсиско Васкез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику